Reckitt Benckiser () — это британская компания, специализирующаяся на производстве товаров для дома, презервативов, средств по уходу за здоровьем и личной гигиене. Штаб-квартира находится в городе Слау (графство Беркшир) (Великобритания).

История

Reckitt & Colman 

Компания Colman’s была основана в 1814 году, когда Иеремия Колман () начал производство муки и горчичного порошка в городе Норидж. В 1840 году Исаак Рекитт () арендовал мельницу для помола крахмала в городе Кингстон-апон-Халл. Со временем Рекитт начал производство средств для стирки и полировки, а после его смерти, в 1862 году, бизнес перешёл трём его сыновьям. В 1851 году Colman была переименована в Johnson & Johnson (J&J), Colman. В 1886 году Reckitt & Sons начала с Австралии экспансию в другие страны. В 1888 году Reckitt & Sons зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. В 1938 году Reckitt & Sons объединилась с Johnson & Johnson (J&J), Colman. Так появилась компания Reckitt & Colman plc. В 1985 году она приобрела бренды Airwick и Carpet Fresh, в 1990 году — компанию Boyle-Midway, которой принадлежали бренды Woolite, Easy-Off, Sani-Flush, Wizard и Old English. В 1994 году Reckitt & Colman Ltd. стала владельцем Lehn & Fink Products, которой принадлежит самый известный в США бренд домашней дезинфекции — Lysol. В 1995 году Reckitt & Colman продала пищевой бизнес Colman.

Benckiser 

В 1823 году Иоганн А. Бенкайзер () основал бизнес в Германии, основной деятельностью которого стало производство промышленных химикатов. В 1956 году компания перешла на производство товаров для дома и чистящих средств. В том же году запущен в производство смягчитель воды Calgon. В 1991 году Benckiser начала экспансию в Восточную Европу, а в 1996-м году компания уже работала на рынках Балтии, Белоруссии, Китая и Израиля. В 1997 году Benckiser стала публичной компанией.

Слияние компаний 
В марте 1999 года в результате слиянии британской компании Reckitt & Colman и голландской компании Benckiser образовалась компании «Reckitt Benckiser». Стратегией нового руководства стал «инновационный маркетинг» — высокие затраты на рекламу и маркетинг. 

В октябре 2005 года Reckitt приобрела бизнес по производству лекарств, доступных без рецепта у компаний Boots Group, Boots Healthcare International за 1,9 млрд фунтов стерлингов. Три основных приобретенных бренда — анальгетики Нурофен, леденцы Стрепсилс боль в горле, а также средства лечения прыщей Clearasil. В январе 2008 года Reckitt приобрел Adams Respiratory Therapeutics, Inc., фармацевтическую компанию, за 2,3 млрд. долл. США; одним из основных приобретенных брендов, был Mucinex. В июле 2010 года Reckitt купила SSL International, производителей презервативов Durex и продуктов для ухода за ногами Dr. Scholl's, за £ 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В январе 2011 года Reckitt приобрел компанию Combe's, которая производит продукцию для ухода за кожей. 

27 августа 2011 года Reckitt отозвал все оставшиеся запасы своего крупного анальгетического продукта, Нурофен плюс, после того, как было установлено, что упаковки содержат антипсихотический препарат. 

В ноябре 2012 года Reckitt приобрел Schiff Nutrition, производителя витаминов и пищевых добавок, который базировался в Солт-Лейк-Сити, включая Digestive Advantage, MegaRed, Airborne, and Move Free за 1,4 миллиарда долларов (877 миллионов фунтов стерлингов). В декабре 2014 года Reckitt отделил свое направление фармацевтики, по производству Suboxone (лекарство от вывода опиоидов), в отдельную компанию под названием Indivior.

В 2014 году Reckitt Benckiser сократил свою полное название в пользу RB.

В июле 2017 года McCormick приобрел продовольственные бренды Reckitt, в том числе French's Mustard & Frank's RedHot, за 4,2 миллиарда долларов.

В марте 2021 г. компания ребрендируется из RB в Reckitt — включая новый логотип и визуальную идентичность в качестве следующего шага в доставке стратегической цели компании.

Деятельность

Продукция 
Компания Reckitt Benckiser представлена 19 брендами AirWick, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Dettol, Contex, Dosia, Durex, Finish, French's, Gaviscon, Harpic, Lysol, Mortein, Mucinex, Nurofen, Scholl, Tiret, Strepsils, Vanish, Veet и Woolite. Эти марки составляют 2/3 дохода компании.

Показатели деятельности 
Общая численность персонала (на конец 2013 года) — около 36 000 сотрудников по всему миру. Чистая прибыль RB за 14 лет увеличилась более чем втрое.

Reckitt Benckiser в России 
Первый российский офис компании Benckiser Group, открылся в 1994 году в Санкт-Петербурге. В Москве компания открыла офис в 1997 году. В 1999 году, после слияния, в Москве начал работу офис компании Reckitt Benckiser Group. В 2005 году в городе Клин был открыт завод по производству чистящих и моющих средств, где на сегодняшний день работают более 600 человек.

Благотворительность 
С 2003 года Reckitt Benckiser Group является одним из партнёров благотворительного фонда «Save the Children» («Спасем детей») и поддерживается региональными подразделениями компании во всем мире.

Награды и достижения 

 Компания входит в ТОП-25 компаний, чем акции торгуются на бирже, и в базу расчёта индекса FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange Index). С 2000 года чистая прибыль компании увеличилась втрое, а рыночная капитализация – в 5 раз.
 В 2012 году Reckitt Benckiser Group, получила награду за лучшую охрану окружающей среду (Best Environmental Stewardship) от издания PR Daily.
 На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в 2013 году Reckitt Benckiser вошла в 10-й сборник компаний устойчивого развития сразу в двух номинациях: Sector Mover 2013 Sustainability Award и Bronze Class Sustainability Award.
 С 2009 года Reckitt Benckiser Group входит в мировые рейтинги устойчивого развития Dow Jones Sustainability World Index и Carbon Disclosure Leadership Index.
 В 2011 году газета включила Reckitt Benckiser в список 300 лучших работодателей Великобритании.
 В 2016 году Reckitt Benckiser признала, что её средство для увлажнителей убило более 100 человек в Южной Корее, преимущественно детей и женщин 
 В 2016 году Reckitt Benckiser по решению суда  должна выплатить 1,7 млн австралийских долларов ($1,3 млн) в качестве штрафа, пишет The Telegraph. Суд пришёл к выводу, что компания вводит в заблуждение потребителей об эффективности обезболивающего Нурофен, выпуская упаковки с маркировкой по конкретным видам боли (головные боли, боли в спине и др. ).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 

Компании Великобритании
Производители предметов гигиены
Продовольственные компании
Компании, имеющие листинг акций на Лондонской бирже
Компании, основанные в 1999 году